Sept navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Liverpool, donné en référence à la ville de Liverpool, tandis qu'un autre, programmé, n'a jamais été construit :

Le  est une frégate de cinquième rang armée de 44 canons. Initialement nommé HMS Enterprise, la frégate est renommé avant son lancement en 1741. Vendue en 1756 et devenue un corsaire, elle est rachetée par le Royal Navy en 1759 et rebaptisée HMS Looe. Elle est vendue en 1763.
Le  est une frégate de sixième rang armée de 28 canons, lancée en 1758 et naufragée en 1778.
Le  est une frégate de cinquante canons, par la suite requalifiée en vaisseau de quatrième rang, lancée en 1814 et vendu en 1822.
Une frégate de la , commandée en 1825, aurait dû être baptisée HMS Liverpool, mais sa construction est annulée en 1829.
Le  est une frégate à vapeur lancée en 1860 et vendue en 1875.
Le  est un croiseur léger de la première classe Town, lancé en 1909 et démoli en 1921.
Le  est un croiseur léger de la deuxième classe Town, lancé en 1938 et démoli en 1958.
Le  est un destroyer de type 42, lancé en 1980.

Références 

Nom de bateau de la Royal Navy